Trešnjevica je lahko:
 Trešnjevica, Arilje (Srbija)
 Trešnjevica, Paraćin (Srbija)
 Trešnjevica, Sjenica (Srbija)
 Trešnjevica, Bosna in Hercegovina